Rampling ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Rampling (* 1946), britische Schauspielerin, Tochter von Godfrey
 Godfrey Rampling (1909–2009), britischer Leichtathlet und Olympiasieger